Прейслер (, , ) — испанская, немецкая и чешская фамилия. Известные носители:

 Прейслер, Георг Мартин (1700—1754) — немецкий живописец и гравёр.
 Прейслер, Даниэль (1627—1665) — немецкий исторический живописец, портретист.
 Прейслер, Изабель (род. 1951) — филиппинская модель, журналист, телеведущая.
 
 Прейслер, Франтишек (1973—2007) — чешский дирижёр.
 Прейслер, Ян (1872—1918) — чешский художник и профессор живописи.